Human Top (Bruce Bravelle) – personaggio dei fumetti Timely Comics creato nel 1940
 Human Top (David Cannon) – personaggio dei fumetti Marvel Comics creato nel 1963
 Human Top (David Mitchell) – personaggio dei fumetti Marvel Comics creato nel 1978